Битва при Комби — решающее сражение в войне между королевством Ндонго, поддержанным голландцами, и португальцами в период голландского колониального господства в Анголе.

Когда голландцы в 1641 году заняли Луанду — столицу португальской колонии Ангола, соседние королевства, в частности, Ндонго, приветствовали их, посылали посольства и получали от голландцев обещания помощи в вытеснении португальцев из Африки. Однако после первоначального голландского успеха португальцы смогли укрепить свои позиции и вернуться в Бенго, а затем и в крепость Масангано. В 1643 году голландцы заключили с португальцами соглашение о перемирии, которое развязало руки португальцам в борьбе с туземцами. После этого королевство Ндонго, давний враг португальцев, во главе с королевой Нзинга оказалось один на один с сильным европейским врагом. Однако после поражения туземцев у Каванги в 1646 году, голландский командующий решил нарушить перемирие и поддержать Ндонго.

В 1647 году объединённые силы Ндонго и голландцев общей численностью более 8000 человек встретились с армией португальцев и их африканских союзников численностью около 30 000 человек где-то к северу от Масангано. Португальцы были разгромлены, несмотря на численное превосходство, потеряв около 3000 убитыми или ранеными.

В результате этой победы королева Нзинга и её армия осадили три португальских форпоста — в Амбаке, Масангано и Муксиме. Эти осады не увенчались успехом, в основном из-за отсутствия артиллерии для бомбардировки крепостей. Когда в 1648 году в регион прибыли португальские войска под командованием Сальвадора де Са, Нзинга была вынуждена снять осаду и вернуться в Матамбу.

Литература 
 António Oliveira de Cadornega, História geral das guerras angolanas (1680) 3 vols. Lisbon: Agencia geral do Ultramar, 1940-42 (reprinted 1972)
 Anonymous, «Extract van seekeren brief, gheschreven uyt Loando…» in S. P. L’Honoré Naber, «Nota van Pieter Moortamer over het gewest Angola…» Bijdragen en Medeelingen van het Historisch Genootschap 54 (1933): 41-42.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения голландско-португальской войны
Сражения Нидерландов
Сражения Португалии
Сражения 1647 года
Октябрь 1647 года